Euclides, Euklides of Eukleides (Grieks: Εὐκλείδης) [Nieuwgrieks: Efklidis] kan verwijzen naar:
demografie
 Euclides van Megara (ongeveer 450 - 380 v.Chr.), Grieks filosoof
 Euclides van Athene, van 403 - 402 v.Chr. archont van Athene 
 Euclides van Alexandrië (ongeveer 265 - 200 v.Chr.), een Grieks wiskundige
 Efklidis Tsakalotos, Grieks minister van financiën
wetenschap
 Euclides (tijdschrift), Nederlands vaktijdschrift voor wiskundeleraren, orgaan van de NVvW
 Euclides (satelliet), zal in 2020 donkere materie en energie onderzoeken

Zie ook 
 Euclidische meetkunde
 Euclidische afstand of Gewone metriek
 Euclidische deling staartdeling
 Algoritme van Euclides
 Euclidische ruimte
 Postulaten van Euclides
 Elementen van Euclides